

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Procession. L'odonyme suggère que dans le passé une procession religieuse passait régulièrement par cette rue.

Belgique 
 Rue de la Procession à Bruxelles
 Rue de la Procession, à Nivelles

France 
 L'ancienne Rue de la Procession, à Nanterre (aujourd'hui rue Rigault)
 Rue de la Procession à Paris
 Rue de la Procession, à Saint-Denis
 Rue de la Procession, qui marque la limite de Rueil-Malmaison et Suresnes

Notes et références

Voir aussi 
 Procession

Procession